Heiratskandidaten steht für:

 einer der deutschen Titel des Kurzfilms Laurel und Hardy: Oliver the Eighth (1934)
 Heiratskandidaten (1958), deutsch-österreichischer Spielfilm 
 Heiratskandidaten (1975), deutscher Fernsehfilm von Klaus Emmerich

Siehe auch:
 Der Heiratskandidat